A 2009-es interkontinentális ralibajnokság 2009. január 21-én Monte-Carlóban vette kezdetét, és november 21-én Skóciában végződött. Egyéni bajnok a brit Kris Meeke lett, még a gyártók értékelését harmadik egymást követő évben a Peugeot nyerte.

Versenynaptár

A bajnokság végeredménye

Versenyzők 
 A végső értékelésbe csak a legjobb hét eredmény számít bele.

Gyártók 
 A végső értékelésbe csak a legjobb hét eredmény számít bele.

Források 

 A bajnokság hivatalos honlapja
 Eredmények az ewrc.cz honlapon

Interkontinentális ralibajnokság
Interkontinentalisralibajnoksag